Orlu – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
Orlu – comune francese nella regione dei Midi-Pirenei
Orlu – comune francese nella regione del Centro